«Вольный ветер» — оперетта И. О. Дунаевского, написанная им в 1947 году. Либретто В. Винникова, В. Крахта, В. Типота.

Сюжет 
Действие оперетты происходит, как сказано в авторской ремарке, «в стране, которой нет на географической карте». Либретто оперетты создавалось в 1947 году, в период нарастающего советско-югославского конфликта и гражданской войны в Греции. Это наложило отпечаток на сюжет оперетты — многие персонажи имеют славянские имена, в музыке отчётливо прослеживаются хорватские мотивы (см. ниже), так что изображённая в оперетте страна, народ которой ведёт борьбу против продажной власти и иностранной оккупации, без труда отождествляется с Югославией. При более поздних постановках и в экранизациях оперетты югославские мотивы частично затушёваны — имя Янко заменено на Янго, имя Стан на Стэн и т. д.

Война закончилась, и матросы портового города мечтают снова выйти в море. Однако власть после ухода фашистов захватили американцы в лице мистера Честерфильда и его подопечного Георга Стана, совсем недавно активно сотрудничавшего с фашистскими захватчиками. А бывший партизанский вождь Янко, прозванный в народе Стефаном-мстителем, вынужден скрываться, за его голову и сейчас обещана награда, только в другой валюте.

Стан сообщает радостную весть: корабли выходят в море и доставят скоропортящийся груз фруктов. Моряки ликуют и празднуют новость в своём любимом кабачке «Седьмое небо». Приходят сюда Янко и Стелла, дочь бедной матросской вдовы Клементины. Они любят друг друга. Но Георг Стан также увлечен красавицей Стеллой. Он узнаёт, что Янко разыскивается полицией, и угрожает Стелле выдать Янко. Стелла жертвует собой, соглашаясь на брак со Станом. Выручает Пепита, подруга Стеллы, весёлая и бойкая подавальщица кабачка «Седьмое небо» — с помощью Михася, влюбленного в неё племянника Стана, она завладевает компрометирующими Стана бумагами из его сейфа.

Одновременно оказывается, что «скоропортящийся груз» — это не фрукты, а оружие, предназначенное для порабощения маленькой свободолюбивой заморской страны. Это известие приносит Стелла, снимая с себя подозрение в измене и возвращая любовь Янко. Матросы и докеры по призыву Янко отказываются от погрузки оружия — они долго ждали работы, но лучше подождут ещё немного! Зато уж выйдут в свое море, на своих кораблях, со своим грузом, и их паруса наполнит свой, вольный ветер!

Действующие лица 
Многие имена персонажей шутливо-пародийны. Имя главной героини (Стелла Марич)  происходит от одного из титулов Девы Марии: Stella Maris (звезда морей). Друзьям-матросам Фоме и Филиппу даны имена апостолов, имя Цезаря Галля заставляет вспомнить «Записки о галльской войне» Юлия Цезаря.

 Клементина Марич, вдова моряка
 Стелла, её дочь
 Янко (Стефан)
 Фома, матрос
 Филипп, матрос
 Пепита, служанка кабачка «Седьмое небо»
 Георг Стан, богатый судовладелец
 Микась, его племянник
 Цезарь Галль, старый актер
 Регина де Сен-Клу, невеста Микася

Музыка 
Дунаевский широко использовал в оперетте мелодику югославских республик. Например, баркарола-дуэт Стеллы и Янко представляет собой переработанную хорватскую народную песню, в финале II акта также звучит хорватский танец.

Музыкальные номера 
Ниже представлен список музыкальных номеров по клавиру 1955 года.
Увертюра
Действие первое
№ 1. Куплеты Фомы и Филиппа. Есть у нас один моряк…
№ 2. Ария Клементины. Стелла, я была такой, как ты…
№ 3. Дуэт Стеллы и Янко. Стелла! Я всегда и повсюду с тобой…
№ 4. Ансамбль в кабачке «На седьмом небе». Еще не вымыты полы… (Пепита, Монна, Берта)
№ 5. Песенка и танец Пепиты. Чертову дюжину детишек…
№ 6. Первый дуэт Пепиты и Микки. Я вас люблю!
№ 7. Куплеты хозяина с ансамблем. Пусть бар наш сегодня сверкает…
№ 8. Матросская песня. Трудно моряку без корабля… (мужской хор)
№ 9. Песня о вольном ветре. Я песню знал в родном краю… (Галль, хор)
№ 10. Финал I акта. Где Янко? – Стелла, что случилось?
Действие второе
№ 11. Вокализ (женский хор)
№ 12. Рассказ Янко и сцена со Стеллой. Был тихий день…
№ 13. Куплеты Фомы и Филиппа («Фигурально говоря»). В наше время без улыбки…
№ 14. Второй дуэт Пепиты и Микки. Свет зари в окне…
№ 15. Танц-квартет (Клементина, Галль, Фома, Филипп)
А. Вальс. Струится нежно вальс…
Б. Фокстрот. Фокс плясать совсем не фокус
В. Песенка Клементины и танец. Жил да был один старик…
№ 16. Куплеты Регины де Сен-Клу. Ах, с детства я была такой святою…
№ 17. Ариозо Стеллы. Янко, вновь, как прежде…
№ 18. Финал II акта
А. Хор и пляска. Эх, на свете лучше песен ничего нет! (хор)
Б. Танцы. Andante – Allegretto – L'istesso tempo
В. Свадебные куплеты. До нас дошли дурные вести…
Действие третье
№ 19. Куплеты полицейских. У нас, как за границею…
№ 20. Песня Янко. Ты видел всё, морской солёный ветер
№ 21. Финал оперетты. Друг мой, будь как вольный ветер…

Записи, радиомонтажи и экранизации
Ранние записи отдельных номеров из оперетты.

1947: Дуэт Стеллы и Марко [№ 3] (И. П. Вильшанская, Константин Н. Лапшин, акк. оркестр, дирижёр Г. С. Фукс-Мартин)
1947: Баркарола Стеллы и Марко [из № 10] (И. П. Вильшанская, Константин Н. Лапшин, акк. оркестр, дирижёр Г. С. Фукс-Мартин)
1947: Куплеты Фомы и Филиппа [№ 1] (А. А. Орлов, К. И. Зорин, Оркестр Ленинградского театра музыкальной комедии, дирижёр М. П. Воловац)
1947-1948: Песенка иностранных моряков «Фигурально говоря» [№ 13] (А. А. Орлов, К. И. Зорин, Оркестр Ленинградского театра музыкальной комедии, дирижёр М. П. Воловац)
1950: Песенка Пепитты [sic] [№ 5] (Кира Шеляховская, акк. оркестр, дирижёр И. О. Дунаевский)
1950: Дуэт Пепитты и Микки [№ 14] (Кира Шеляховская, П. М. Понтрягин, акк. оркестр, дирижёр И. О. Дунаевский)
1951: Дуэт моряков [№ 1] (О. Н. Разумовский, В. Н. Катеринский, акк. оркестр, дирижёр Е. П. Заблоцкий)
1952: Песенка Пепиты [№ 5] (В. И. Красовицкая, акк. оркестр, дирижёр А. С. Бадхен)

Ранние записи фантазий и попурри на темы из оперетты.
1948: Фантазия на темы оперетты [из № 9, 1, 3, 8, 7; 2, 18В, 1, 9] (оркестр, дирижёр Г. С. Фукс-Мартин)
1950: Мотивы из оперетты, попурри [из № 1 и 3] (оркестр, дирижёр М. С. Ветров)
1951: А. Н. Цфасман. Фантазия для фортепиано на темы оперетты [из № 8, 2, ?, 1; 3, 5, 9] (А. Н. Цфасман)

Радиомонтажей оперетты существует два.
 1952: главные партии поют Вера Красовицкая, Н. Петров; хор и оркестр Всесоюзного радиокомитета, дирижёр Л. П. Пятигорский
 1959: главные партии поют Н. П. Соколова и Е. Г. Кибкало.

По оперетте были сняты два кинофильма.
 «Вольный ветер» (1961), с Лионеллой Скирдой.
 «Вольный ветер» (1983), с Ларисой Белогуровой.

Примечания

Литература 
 
 Янковский М. Советский театр оперетты. Очерк истории. Л.—М.: Искусство, 1962.
 Янковский М. Оперетта. Возникновение и развитие жанра на Западе и в СССР. Л.—М.: Искусство, 1937.
 Ярон Г. М. О любимом жанре. М.: Искусство, 1960.

Ссылки 
 Клавир 1955 года
 
 Аудиозаписи:
Стелла, я всегда и повсюду с тобой… (Янко, Стелла)
Есть у нас один моряк… (Фома, Филипп)
Чёртову дюжину детишек… (Пепита)

Оперетты Исаака Дунаевского
Оперетты на русском языке
Музыкальные произведения 1947 года
Спектакли 1947 года
Оперетты 1940-х годов